Torben Krogh kan syfta på:

* Torben Krogh (1895–1970),  dansk professor, musik- och teaterhistoriker
 Torben Krogh (1943–2007), dansk journalist, chefredaktör och författare